«Wildside», o «Wild Side», puede referirse a:

Obras artísticas 
 «Wild Side» (1987), canción de Mötley Crüe.
 Wild Side (1995), película de Donald Cammell.
 Wild Side (2004), película de Sébastien Lifshitz.
 Wildside (2007-), serie de televisión.
 «Wild Side» (2021), canción de Normani con Cardi B.